Por MTC pode estar à procura de:
 Make the conection,operador movél namibiana.
 Mecanismo de Taxas de Câmbio, economia da União Europeia.

Desambiguação